Joint steht für:

 Joint, ein mit Cannabisprodukten gefülltes Papier
 Edgar James Joint, ein britischer Diplomat
 Joint Distribution Committee, eine seit 1914 vor allem in Europa tätige Hilfsorganisation US-amerikanischer Juden für jüdische Glaubensgenossen

Siehe auch:

 Joint Task Force, Begriffsklärung
 Joint Venture (Begriffsklärung), Begriffsklärung